Prawy do lewego – singel Kayah i Gorana Bregovicia z 1999
 Prawy do lewego – singel Maty z 2019